Óscar Muñoz u Oscar Muñoz puede referirse a las siguientes personas:

 Óscar Muñoz (artista) (1951-), artista colombiano.
 Óscar Muñoz David (1977-), actor de doblaje español.
 Óscar Eduardo Muñoz Martínez (1984-), productor multimedia y desarrollador web.
 Óscar Muñoz Oviedo (1993-), practicante de taekwondo colombiano.